Il doppio maschile del Fifth Third Bank Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Raven Klaasen e Izak van der Merwe erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jordan Kerr e David Martin hanno battuto in finale James Ward e Michael Yani 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  David Martin (campioni)
 Pierre-Ludovic Duclos /  Purav Raja (primo turno)

 Nicholas Monroe /  Artem Sitak (primo turno) 
 Amer Delić /  Ken Skupski (Non hanno partecipato)

Tabellone

Note 
 

Fifth Third Bank Tennis Championships 2011